pseudonim
 język prasłowiański